Кашперо́ва — женская форма русской фамилии .

Известные носительницы 

 Кашперова, Леокадия Александровна (1872—1940) — российская и советская пианистка, композитор и музыкальный педагог.
 Адель Николаевна Кашперова (?—1893) — оперная певица (сопрано).